Heinisch ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Heinisch (* 1944), deutsche Malerin
 Eduard Christoph Heinisch (1931–1999), österreichischer Lyriker, Prosa-Autor, Satiriker und Journalist
 Florian Heinisch (* 1990), deutscher Pianist
 Gabriele Heinisch-Hosek (* 1961), österreichische Lehrerin und Politikerin (SPÖ)
 Gottfried Heinisch (1938–2019), österreichischer pharmazeutischer Chemiker
 Gunther Heinisch (* 1978), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Gustav Heinisch (1892–1979), österreichischer Bergbauingenieur
 Heiko Heinisch (* 1966), österreichischer Historiker
 Heinz Heinisch (* 1964), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Herbert Heinisch (1932–2005), sudetendeutscher Maler 
 Jana Heinisch (* 1994), deutsches Model, Bloggerin und Kolumnistin
 Jan Heinisch (* 1976), hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Heiligenhaus, Jurist und Feuerwehrfunktionär
 Karl Heinisch (1847–1923), deutscher Maler
 Kurt Heinisch (1910–?), Raketenkonstrukteur
 Michael Heinisch-Kirch (* 1964), deutscher Diakon und Bürgerrechtler
 Otto Heinisch (1877–1956), deutscher Ingenieur und Erfinder
 Philipp Heinisch (* 1945), deutscher Maler, Zeichner und Karikaturist

 Renate Heinisch (* 1937), deutsche Politikerin (CDU), MdEP
 Roland Heinisch (* 1942), deutscher Maschinenbauingenieur und Manager
 Rudolf Heinisch (1896–1956), deutscher Maler
 Thomas Heinisch (* 1968), österreichischer Komponist
 Wilhelm Heinisch (1896–1965), österreichischer Maler

Siehe auch:
 Hainisch